Slovo zobrazení má více významů:
 zobrazení (matematika)
 prosté zobrazení
 vzájemně jednoznačné zobrazení
 inverzní zobrazení
 spojité zobrazení 
 Lipschitzovsky spojité zobrazení, lipschitzovské zobrazení
 lineární zobrazení 
 konformní zobrazení
 izometrické zobrazení (izometrie)
 regulární zobrazení
 skládání zobrazení
 kompaktní zobrazení 
 restrikce zobrazení
 třídové zobrazení
 zobrazení na
 geometrické zobrazení
 shodné zobrazení
 podobné zobrazení
 afinní zobrazení
 projektivní zobrazení
 topologické zobrazení
 optické zobrazení
 mapové zobrazení
 Behrmannovo zobrazení 
 Mercatorovo zobrazení 
 Křovákovo zobrazení
 Mollweidovo zobrazení

Související články 
 funkce
 projekce
 přiřazení
 relace